Duomo (metrostation Milaan) - metrostation in Milaan, Italië
 Duomo (metrostation Napels) - metrostation in aanbouw in Napels, Italië